Roger Wilson peut désigner :
 Roger Wilson (1870-1943), un joueur de rugby à XV anglais ;
 Roger Wilson (1958-), un acteur américain né à La Nouvelle-Orléans ;
 Roger Wilson (1981-), un joueur de rugby à XV irlandais ;
 Roger Wilson, un monteur.